Ко́рсунь — село в Верховском районе Орловской области. Административный центр Корсунского сельского поселения.

География 
Расположено в 20 км от поселка городского типа Верховье, в 95 км от города Орла.

История 
Села Корсунь основано приблизительно со второй половины XVIII столетия. Поместье расположенное в селе принадлежало генералу в отставке В. В. Вельяминову-Зернову.  

По некоторым данным сведениям, В. В. Вельяминову-Зернов умер на Украине. Его тело было перевезено в Корсунь и похоронено в склепе, находившемся в часовне, где покоилась дочь Зерновых. После смерти поместье передали князьям Ухтомским. 

С 1929 по 1932 год на территории Корсуни и близлежащих деревень образовалось девять колхозов.

В этот период постройки на усадьбе барина начали разбираться жителями. Сам дом где жил барин приспособили под школу. В годы Великой Отечественной войны здание школы было разрушено.

В декабре 1941 года село было захвачено фашистами.  В начале 1943 года командование Красной армии начало готовить наступательную операцию, которая закончилась в феврале 1943 года. Село освобождали: 2-й батальон 244-го стрелкового полка 41-й стрелковой дивизии 48-й армии. Во время войны Корсунь была полностью разрушена.

Строительство современной Корсуни началось в 1950 х годах. С 1958 по 1984 год колхозом «Ленинский путь» руководил Ставцев Д.П. Благодаря его самоотдаче развивалась экономика колхоза, началось восстановление Корсуни. Первым делом построили школу, затем были сданы такие объекты как : правления колхоза, столовая и сельский клуб. В последующем сдали в эксплуатацию медицинский пункт, сельсовет и жилые дома.

Население

Достопримечательности 
В селе Корсунь находится Корсунская пустынь,на месте, где в XIX веке располагалось поместье князя В. В. Вельяминова-Зернова. два монастыря Храм Корсунской иконы Богоматери и храм-часовня Алексия Человека Божьего.

Примечания 

Населённые пункты Верховского района